

Персоналии 
Сальвини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Сальвини, Антон Мария (1653—1729) — итальянский эллинист.
  (1859—1930) — итальянский актёр.
  (1920—2015) — итальянский физик и политик.
 Сальвини, Луиджи (1911—1959) — итальянский языковед.
 Сальвини, Маттео (род. 1973) — итальянский политик.
 Сальвини, Томмазо (1829—1915) — итальянский актёр.

Биология 
  — альбатрос Сальвина.

Другое 
  — первая опера Винченцо Беллини.
  — городской театр Питильяно.
  — вилла во Флоренции.

См. также 
 Сальвиния